Max Kurschner ps. Joey Black (ur. 14 lipca 1932 w Nowym Jorku, zm. 20 stycznia 1982 w San Mateo) –  amerykański płatny morderca. Szacuje się, że w ciągu 33 lat zamordował ponad 52 osoby, działając dla lokalnych grup przestępczych.

Życiorys 
Urodził się 14 lipca 1932 w dzielnicy Bronx w stanie Nowy Jork w żydowskiej rodzinie. Pierwszego morderstwa dokonał w 1948 r., tj. w wieku niespełna 16 lat. Jego prawdziwa tożsamość została ujawniona w 1976 r., kiedy to wyszło na jaw, że uchyla się od opłacenia podatku dochodowego w kwocie $92,000 za wynagrodzenie autorskie z wydanych książek, których był współautorem wraz z Davidem Fisherem. Rok później przeniósł się z Los Angeles do Seattle. Kilka godzin przed terminem rozpoczęcia odbywania kary został znaleziony nieprzytomny w wyniku przedawkowania leków i alkoholu w swoim mieszkaniu. Przez kolejne sześć miesięcy odbywał karę pozbawienia wolności w więzieniu federalnym na wyspie McNeil w stanie Waszyngton. W 1976 roku wydał swoją autobiografię pt. Killer.

Śmierć 
20 stycznia 1982 został zabity strzałem z broni palnej w plecy, kiedy to próbował wsiąść do swojego samochodu zaparkowanego pod motelem w San Mateo w Kalifornii. Według hipotezy Davida Fishera Kurschner miał chorować na raka, w związku z czym miał on zlecić własne morderstwo, aby jego siostra otrzymała pieniądze z jego ubezpieczenia.

Rodzina 
Miał brata, emerytowanego funkcjonariusza policji miasta Nowy Jork oraz siostrę.

W mediach 
W 1972 wystąpił w programie Toma Snydera na kanale WNTA-TV, w którym opowiedział o swoim fachu. Na wizji przyznał się do dokonania 38 morderstw, z czego trzy były dokonane w akcie zemsty.

Książki 
 Hit No. 29 (1975)
 Joey Kills (1975)
 Killer (1976)

Przypisy 

 
Amerykańscy przestępcy
Płatni mordercy
Ludzie urodzeni w Nowym Jorku
Urodzeni w 1932
Zmarli w 1982